Петрушинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Петрушинское сельское поселение — входит в Шимановский район Амурской области
 Петрушинское сельское поселение — входило в Скопинский район Рязанской области